Герейон, храм Геры может означать:
 Герейон (Аргос) — храм в Аргосе.
  — храм в Метапонте.
  — храм в Олимпии.
 Герейон (Перахора) — храм на Перахоре.
  — храм в Пестуме.
  — второй храм в Пестуме.
 Герейон (Самос) — храм на Самосе.
  — храм в устье Селе.
  — храм в Агридженто.
  — храм в Селинунте.
  — храм на мысе  в Кротоне.

Гера